Э́ми Элизабет Хэ́тэуэй (; 1974) — американская .

Биография 
Эми Элизабет Хэтэуэй родилась в 1974 году. Она посещала Колледж Санта-Моники с 2002 по 2004 год. Затем она поступила в Калифорнийский университет, который окончила, получив степень в области биологических наук. Её прабабушка выжила во время затопления Титаника.

Эми дебютировала в кино в 1988 году, сыграв роль Крис Хейден в телевизионном фильме «Дураки». Всего, по состоянию на 2013 год, Хэтэуэй сыграла в 37-ми фильмах и телесериалах.

В 2001—2003 годы Эми была замужем за сценаристом и режиссёром . В настоящее время, Хэтэуэй замужем во второй раз за Нэвином Джиредди, с которым она училась в четвёртом классе в Чандлерской школе. Годы спустя, они воссоединились на Facebook, начали встречаться и, в итоге, поженились.

Она является почётным членом женской группы «Новый Голливуд», основанной актрисой Брианной Браун.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США